Musti bezeichnet:
 Musti, römische Stadt in der Provinz Africa proconsularis, siehe Mustis
 danach benannt Titularbistum Musti
 Musti in Numidia, Titularbistum
 Musti (Rapperin) (* 2001), norwegische Rapperin